Сочитонал има више значења:

 Сочитонал (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочитонал (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику